Кина се први пут појавила на Олимпијским играма 1952. године. После тога Кина у периоду од 1956. па до 1984. године није узела учешћа на Летњим олимпијским играма.

На Зимским олимпијским играма Кина је први пут учествовала 1980. године и после тога још редовно слала своје спортисте на све наредне игре. 

Кина је била домаћин летњих олимпијских игара једанпут 2008. године када је град домаћин био Пекинг;

Олимпијци из Кине закључно са 2016. годином су освојили укупно 596 медаља, од тога 543 (303 жене, 232 мушкарци и 8 мешовито) медаља на Летњим олимпијским играма и 53 (35 жене, 13 мушкарци и 5 мешовито) на Зимским олимпијадама.

Национални олимпијски комитет Кине (-{Chinese Olympic Committee}-) је основан 1910. и признат од стране МОКа 1979. године.

Освајачи медаља на ЛОИ

Златне медаље

Сребрне медаље

Бронзане медаље

Освајачи медаља на ЗОИ

Спољашње везе 
 Кина на ОИ на сајту sports-reference.com

Кина на олимпијским играма